gromada Czajków (powiat ostrzeszowski) (wieluński/ostrzeszowski)
 gromada Czajków (powiat staszowski) (sandomierski/staszowski